Grand Prix Cycliste de Québec 2019 var den 10. udgave af cykelløbet Grand Prix Cycliste de Québec. Det var det 35. arrangement på UCI's World Tour-kalender i 2019 og blev arrangeret 13. september 2019. Løbet blev vundet af australske Michael Matthews fra  for andet år i træk.

Hold og ryttere

Danske ryttere
 Mikkel Frølich Honoré kørte for 
 Kasper Asgreen kørte for 
 Michael Valgren kørte for 
 Jonas Gregaard kørte for 
 Magnus Cort kørte for 
 Christopher Juul-Jensen kørte for 
 Jonas Vingegaard kørte for

Resultater

Eksterne henvisninger 

2019
UCI World Tour 2019